Die märkische Fußballmeisterschaft 1907/08 war die siebte unter dem Märkischen Fußball-Bund (MFB) ausgetragene Fußballmeisterschaft. Die Meisterschaft wurde in dieser Saison in einer Gruppe mit neun Mannschaften im Hin- und Rückspiel ausgespielt. Am Ende setzte sich der BFC Norden-Nordwest 1898 durch und wurde somit zum zweiten Mal Märkischer Fußballmeister.

Wie in der letzten Saison gab es in dieser Saison ein Qualifikationsspiel zwischen dem Märkischen Meister und dem Meister des Verbandes Berliner Ballspielvereine um die Teilnahme an der deutschen Fußballmeisterschaft 1907/08. Dieses Spiel verlor Norden-Nordwest gegen den BTuFC Viktoria 89 mit 3:4 und durfte somit nicht an der deutschen Meisterschaft teilnehmen.

Abschlusstabelle 1. Klasse 

|}

Abschlusstabelle 2. Klasse 

|}

Literatur

Weblinks 
 Märkische Fußballmeisterschaft 1907/08 bei www.claudionicoletti.eu
 Märkische Fußballmeisterschaft bei fussball-historie.de

Märkische Fußballmeisterschaft
Fußballsaison 1907/08